Пого́стемон () — род растений семейства Яснотковые.

Распространён в жарких странах Африки, Азии и Океании.

Культивирование растений 
Растения рода погостемон широко культивируют в тропических странах (Шри-Ланка, Ява) для получения эфирного масла. Для хорошего роста необходима температура выше 20 °C, прямое солнечное освещение и высокая влажность почвы, при отрицательной температуре вымерзает, поэтому попытки культивирования в СССР (Абхазия) большого успеха не имели. Используется как декоративное растение.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 94 вида:

Примечания

Ссылки 
 Site oficial 
 
  
  

Яснотковые
Флора Австралии и Океании
Флора Африки
Флора Евразии